Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1710-1762), kasteelheer van Heeze vanaf 1760
Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1771-1843)
Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1815-1857)
Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1838-1904)
Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1886-1938), kasteelheer van Geldrop
Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1918-2007), wethouder van Geldrop tot 1955